Barbarakirche ist der Name verschiedener Kirchengebäude, die das Patrozinium der heiligen Barbara von Nikomedien, der Patronin der Bergleute, tragen. Das Patronatsfest der Kirchen und Kapellen ist am 4. Dezember.

Liste

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Barbarakapelle (Unterkochen) in Aalen
 St. Barbara (Kochendorf) in Bad Friedrichshall
 St. Barbara Forst (Baden) 
 St. Barbara (Freiburg im Breisgau)
 Barbarakapelle (Langensteinbach) in Karlsbad (Baden), (Ruine)
 Barbarakirche (Apfelstetten) in Münsingen
 St. Barbara (Hofen) in Stuttgart
 St. Barbara (Neuhütten) in Wüstenrot

Bayern 
 St. Barbara (Abensberg)
 St. Barbara (Bodenwöhr)
 St. Barbara (Oberzell) in Dasing
 St. Barbara (Harburg)
 St. Barbara (Irchenrieth)
 St. Barbara (Oberschwappach) in Knetzgau
 St. Barbara (Neudorf), Markt Luhe-Wildenau 
 Pesthellchen St. Barbara, Mömbis-Strötzbach
 St. Barbara (München)
 St. Barbara (Tiefenbach bei Oberstdorf)
 Barbarakapelle (Penzberg)
 Barbarakapelle (Sulzbach-Rosenberg), profaniert
 St. Barbara (Untersambach), Markt Wiesentheid
 St. Barbara (Wattendorf)
 St. Barbara (Wenighösbach)

Brandenburg 
 Stadtkirche St. Barbara (Ortrand) (denkmalgeschützt)
 St. Barbara (Hörlitz) (denkmalgeschützt und profaniert)

Hessen 
 St.-Barbara-Kirche (Heringhausen)

Niedersachsen 
 St. Barbara (Bad Grund) (profaniert)
 Bagbander Kirche
 St. Barbara (Barsinghausen)
 St. Barbara (Büddenstedt)
 St. Barbara (Goslar) (profaniert)
 St. Barbara (Hänigsen) (profaniert und abgerissen)
 St.-Barbara-Kirche (Harenberg)
 St. Barbara (Lindhorst)
 St. Barbara (Osnabrück) (Płośnica)
 St. Barbara (Peine-Telgte)
 St. Pius X. und St. Barbara (Salzgitter) (profaniert)
 Barbara-Kirche (Strackholt) in Großefehn
 Pfarrkirche St. Barbara (Wellendorf) in Hilter am Teutoburger Wald

Nordrhein-Westfalen 
 St. Barbara (Aachen-Rothe Erde)
 St. Barbara (Andreasberg)
 Ehemalige Hospitalkirche St. Barbara (Attendorn)
 St. Barbara (Breinig), Stolberg
 Barbarakapelle in Stolberg-Mausbach-Krewinkel
 Barbara-Kapelle (Ippendorf) in Bonn
 St. Barbara (Ippendorf) in Bonn
 St. Barbara (Castrop-Rauxel)
 Barbarakapelle (Frauenkron) in Dahlem
 St. Barbara (Wulfen-Barkenberg) in Dorsten
 St. Barbara (Dorstfeld) in Dortmund
 St. Barbara (Dümpten) in Mülheim an der Ruhr
 St. Barbara (Duisburg)

 St. Barbara (Engelsburg) in Bochum
 St. Barbara (Essen-Byfang) in Essen
 St. Barbara (Essen-Ostviertel), niedergelegt
 Kapelle St. Barbara in Eslohe-Landenbeck
 St. Barbara (Eving) in Dortmund
 St. Barbara (Erle) in Gelsenkirchen
 St. Barbara (Harbecke)
 St. Barbara (Herne)
 St. Barbara-Kapelle (Hordel)
 St. Barbara (Hückelhoven)
 St. Barbara (Pitscheid) in Hümmel
 St. Barbara (Dickenberg) in Ibbenbüren
 St. Barbara (Krefeld), russische orthodoxe Kirche in Krefeld 
 St. Barbara (Krekel) in Kall
 St. Barbara (Köln-Neuehrenfeld)
 St. Barbara (Liblar) in Erftstadt
 St. Barbara (Mellen) in Balve
 Franziskanerkirche St. Barbara mit Kloster (Mönchengladbach)
 St. Barbara (Muldenau) in Nideggen
 St. Barbara (Neuss)
 St. Barbara (Overath-Steinenbrück)
 St. Barbara (Pannesheide) in Herzogenrath
 Barbarakapelle (Pulheim)
 St. Barbara (Pumpe-Stich) in Eschweiler
 St. Barbara (Reusrath) in Langenfeld
 Barbarakapelle (Rheinkassel) in Köln
 St. Barbara (Rescheid) in Hellenthal
 Kapelle Hellenthal in Rösrath
 St. Barbara (Röttgersbach) in Duisburg
 Barbarakapelle (Schalbruch)
 St. Barbara (Schophoven) in Inden, Ortsteil Schophoven
 St. Barbara (Rurberg) in Simmerath
 St. Barbara Steinenbrück   
 Barbarakirche (Suderwich), siehe Suderwich#Religion in Recklinghausen
 Barbarakapelle (Uevekoven)
 St. Barbara und Antonius (Waldhausen) in Warstein
 Barbarakapelle (Wegberg)

Rheinland-Pfalz 
 Barbarakapelle (Bann)
 Barbarakapelle (Buchet)
 St. Barbara (Heckhalenfeld)
 St. Barbara (Lahnstein)
 St. Barbara (Pitscheid)
 St. Barbara (Ramersbach)
 Alte Kirche St. Barbara (Weibern)

Saarland 
 St. Barbara (Blickweiler)
 St. Barbara (Dudweiler) in Saarbrücken
 St. Barbara (Herbitzheim)
 St. Barbara (Stennweiler)

Sachsen 
 St. Barbara (Ebersbach)
 St.-Barbara-Kirche (Eschdorf) in Dresden
 St. Barbara (Lichtentanne)
 St.-Barbara-Kirche (Markersbach), Saalkirche im sächsischen Erzgebirge
 Barbarakapelle (Rabenau), Ruine in der Dippoldiswalder Heide nahe Oelsa und Seifersdorf
 Barbarakapelle der Thierfelder Kirche

Sachsen-Anhalt 
 St. Barbara (Helbra)
 St. Barbara (Zweimen)

Thüringen 
 Dorfkirche Golmsdorf

Frankreich 
 Bergarbeiterkapelle (Faymoreau)

Großbritannien 
 St Barbara’s Church in Haceby (Lincolnshire)

Italien 
 St. Barbara Palastkapelle im Palazzo Ducale (Mantua)
 Santa Barbara alla Regola, Rom
 Santa Barbara de Montes, Sardinien
 Barbarakapelle (Meran), Südtirol
 ehem. St. Barbarakapelle auf Burg Mayenburg, Südtirol

Malta 
 St. Barbara (Kalkara), Malta

Niederlande  
 Basilika St. Agatha und Barbara in Oudenbosch
 Grote of Sint-Barbarakerk (Culemborg)

Namibia  
 St. Barbara in Tsumeb

Österreich

Burgenland 
 Pfarrkirche Wiesen (alt)

Kärnten 
 Filialkirche Knappenberg in der Gemeinde Hüttenberg
 Barbarakapelle (Lölling) in der Gemeinde Hüttenberg

Niederösterreich 
 Pfarrkirche Bad Pirawarth
 Pfarrkirche Hüttendorf
 Pfarrkirche Obergänserndorf
 Pfarrkirche Reichenau an der Rax
 Klosterkirche St. Barbara (Scheibbs)
 Filialkirche Pettendorf
 Barbarakapelle (Payerbach)
 Barbarakapelle (Zogelsdorf)

Oberösterreich 
 Barbara-Kapelle (Linz) auf dem Freinberg
 Filialkirche Thomasroith

Salzburg 
 Filialkirche Tenneck

Steiermark 

 Hundertwasserkirche in Bärnbach
 Pfarrkirche Wildalpen
 Filialkirche Gollrad in Mariazell
 Kapelle im Schloss Thörl

Tirol 
 Barbarakirche (Fließ)
 Filialkirche Erpfendorf
 Barbarakapelle (Tux)

Vorarlberg 
 Barbarakapelle auf der Bielerhöhe
 Kapellenbildstock Oberklien in Hohenems

Wien 
 Barbarakirche (Wien)
 Barbarakapelle im Stephansdom

Polen  
 Ehemalige Barbarakirche (Breslau)
 Barbarakirche (Bytom) (Beuthen)
 Barbarakirche (Gliwice) (Gleiwitz)
 Dorfkirche Kokoschken
 St. Barbara (Kollanowitz)
 St.-Barbara-Kirche (Krakau)
 St.-Barbara-Kirche (Strzegom) (Striegau)
 St. Barbara (Strzelce Opolskie) (Groß Strehlitz)
 St. Barbara (Płośnica) (Heinrichsdorf)
 Barbarakirche (Toszek) (Tost)
 Kirche St. Barbara (Zgorzelec) (Görlitz)

Schweiz 
 Pfarrkirche St. Jakobus Major und St. Barbara (Dietwil), Kanton Aargau
 Bildkapelle (St. Gallen)

Tschechien  
 Kirche St. Prokop und Barbara in Kunčice pod Ondřejníkem
 Dom der heiligen Barbara in Kutná Hora

Weblinks

Nachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)